Hagerup est un patronyme porté par :
 Edvard Hagerup, un avocat norvégien ;
 Inger Hagerup, un traducteur norvégien ;
 Will Hagerup, un joueur de football américain ;
 Nina Hagerup Grieg, une cantatrice norvégienne.